Juhani Jorma Kalevi Wahlsten, né le  à Helsinki en Finlande et mort le  à Turku (Finlande), est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière

Famille 
Juhani Wahlsten est le père de Jali Wahlsten et Sami Wahlsten.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1957-1958 || Kalpa || SM-sarja
|| 8 || 10 || 5 || 15 || 2 || || || || || 
|-
| 1958-1959 || Kalpa || SM-sarja
|| 18 || 16 || 9 || 25 || 4 || || || || || 
|-
| 1959-1960 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || 20 || 10 || 30 || 2 || || || || || 
|-
| 1960-1961 || Ilves || SM-sarja
|| 16 || 9 || 4 || 13 || 6 || || || || || 
|-
| 1961-1962 || HJK || SM-sarja
|| 18 || 19 || 11 || 30 || 4 || || || || || 
|-
| 1962-1963 || TPS || SM-sarja
|| 18 || 15 || 9 || 24 || 2 || || || || || 
|-
| 1964-1965 || TPS || SM-sarja
|| 18 || 6 || 6 || 12 || 2 || || || || || 
|-
| 1965-1966 || TPS || SM-sarja
|| 20 || 8 || 4 || 12 || 2 || || || || || 
|-
| 1966-1967 || TPS || SM-sarja
|| 22 || 14 || 12 || 26 || 10 || || || || || 
|-
| 1967-1968 || TPS || SM-sarja
|| 18 || 10 || 4 || 14 || 6 || || || || || 
|-
| 1968-1969 || TPS || Suomi-sarja
|| 14 || 12 || 16 || 28 || 4 || || || || || 
|-
| 1969-1970 || EC Klagenfurt AC || EBEL
|| 18 || 19 || 20 || 39 || 8 || || || || || 
|-
| 1970-1971 || Ilves || SM-sarja
|| 26 || 10 || 8 || 18 || 8 || || || || || 

||200||137||82||219||48|| || || || ||

Distinctions 

 Équipe d'étoiles de la SM-sarja. : 1966-1967
 Intronisé au Temple de la renommée de l'IIHF an tant que joueur : 2006

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1938
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du HJK Helsinki
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Décès en juin 2019
Décès à 81 ans
Décès à Turku
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF